Barahona steht für:
 Barahona, Stadt in der Dominikanischen Republik

Barahona ist der Familienname folgender Personen:
 Asier Barahona (* 1992), spanischer Fußballspieler
 Carlos Barahona (* 1980), kolumbianischer Fußballspieler
 David Barahona, panamaischer Fußballspieler
 Emilio Barahona (* 1949), honduranischer Mittelstreckenläufer
 Henrique João de Barahona Fernandes (1907–1992), portugiesischer Psychiater
 José Barahona, spanischer UN-Funktionär
 José Oscar Barahona Castillo (1938–2016), salvadorianischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Juan Barahona (Fußballspieler) (* 1996), salvadorischer Fußballspieler
 Juan Barahona (Segler) (* 1961), chilenischer Segler
 Juan Antonio Barahona Nieves (* 1978), ecuadorianischer Judoka
 Julián Barahona (* 1978), kolumbianischer Fußballspieler
 Julissa Villanueva Barahona (* 1972), honduranische Rechtsmedizinerin
 Manuel Ochogavía Barahona (* 1967), panamaischer Ordensgeistlicher, Bischof von Colón-Kuna Yala
 Nelson Barahona (* 1987), panamaischer Fußballspieler
 Noelle Barahona (* 1990), chilenische Skirennläuferin
 Pablo Barahona (* 1970), honduranischer Schwimmer
 Roy Barahona (* 1986), honduranischer Schwimmer
 Wilfredo Barahona (* 1983), honduranischer Fußballspieler